Якшино — посёлок в Таборинском районе Свердловской области России.

Географическое положение 
Посёлок Якшино муниципального образования «Таборинского муниципального района» расположен на левом берегу реки Тавда в 316 км к северо-востоку от Екатеринбурга, в 58 километрах (по автотрассе в 67 километрах) к северо-западу от районного центра села Таборы. Сообщение с посёлком преимущественно речное, на автодороге затруднены переправы через притоки и реки Тавда.

История 
В 1850 году в Таборинской волости Туринского округа Тобольской губернии. В 1924—2005 годах Якшино принадлежал к Чернавскому сельсовету. С 1 января 2006 года входит в состав муниципального образования Унже-Павинское сельское поселение.

Климат 
Климат континентальный с холодной зимой и тёплым летом.

Население

Примечания 

Населённые пункты Таборинского муниципального района